WS-AT steht für:
 , ISO-3166-2-Code des samoanischen Kreises
 WS-AtomicTransaction, ein Web-Standard

WSAT